Ràdio Calella TV (Ràdio Calella Televisió, SL) és una empresa municipal de comunicació que des del 2003 integra dos dels mitjans locals degans del panorama audiovisual català: Ràdio Calella i Calella Televisió.

El setembre de 2008, CalellaTV finalitzava les seves emissions en analògic, degut a l'evolució de la TDT. El canal va entrar a formar part d'un projecte televisiu comarcal a través de la TDT i del Consorci TeleDigital Maresme Nord. D'aquesta manera, el 23 d'abril de 2010 es va obrir m2tv (o M2); un canal gestionat juntament amb m1tv a través del Consorci Digital Mataró-Maresme, que emetia a l'Alt Maresme. M2tv oferia la programació principal i les informacions de les diverses televisions locals de l'Alt Maresme, d'entre els quals es trobava la de Calella.

Aquest canal va haver de tancar el 29 de febrer de 2012 pel cost inassumible que comportava el seu manteniment.

CalellaTV va ressorgir el 23 d'abril de 2012, amb un format nou, a través d'Internet. Al web calellatv.cat, Ràdio Calella TV va començar a emetre la seva graella de continguts amb un nou projecte televisiu local, que comptava amb programes i notícies a la carta, i directes puntuals.

Referències 

Emissores de ràdio de Catalunya